Siedmiobój to jedna z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.

Siedmiobój rozegrano  15 sierpnia i 16 sierpnia 2009.

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord mistrzostw świata, najlepszy wynik na listach światowych oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 12 sierpnia 2009 roku.

Bieg na 100 m przez płotki

Bieg 1 
Wiatr: -0,4 m/sGodzina: 10:10 (UTC+2)

Bieg 2 
Wiatr: -0,3 m/sGodzina: 10:17 (UTC+2)

Bieg 3 
Wiatr: -0,1 m/sGodzina: 10:24 (UTC+2)

Bieg 4 
Wiatr: -0,2 m/sGodzina: 10:31 (UTC+2)

Skok wzwyż 
Godzina rozpoczęcia: 11:20 (UTC+2)

Grupa A

Grupa B

Pchnięcie kulą 
Godzina rozpoczęcia: 18:20 (UTC+2)

Grupa A

Grupa B

Rzut oszczepem

Grupa B 
Godzina rozpoczęcia: 19:25 (UTC+2)

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Siedmiobój kobiet